Boveri est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Marcella Boveri (1863-1950), biologiste américaine ;
 Theodor Boveri (1862-1915), biologiste allemand ;
 Walter Boveri (1865-1924), industriel suisse-allemand, cofondateur de Brown, Boveri & Cie.

Toponyme 

 , village italien d’Émilie-Romagne.

Autres 

 Brown, Boveri & Cie, groupe mondial d'ingénierie électrique ;
 ASEA Brown Boveri (ABB), entreprise helvético-suédoise de Zurich, en Suisse, spécialisée dans les technologies de l’énergie et de l’automation.
 Théorie chromosomique de Sutton et Boveri, théorie de la génétique qui identifie les chromosomes.